María Ana de Austria (en alemán, Maria Anna von Österreich; Viena, 21 de abril de 1770-Neudorf, 1 de octubre de 1809) fue una archiduquesa de Austria de la Casa de Habsburgo-Lorena y abadesa de la Abadía de Santa Teresa en Praga.

Biografía 
La archiduquesa María Ana nació en Viena, Austria, como el cuarto vástago (pero segunda hija) del gran duque Leopoldo II de Toscana y de la infanta María Luisa de España. Por lado paterno, era nieta de la emperatriz María Teresa I y del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo por lo tanto sobrina de la reina María Antonieta. Por lado materno, era nieta del rey Carlos III de España y de María Amalia de Sajonia.

María Ana nunca se casó ni tuvo hijos, en cambio, se convirtió en abadesa del Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga, en Praga, en 1791, donde murió el 1 de octubre de 1809, a los 39 años de edad.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Abadesas de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga
Personas de Viena
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Rumania